Kaylor (Dacota do Sul) — região censo-designada localizada no estado norte-americano de Dakota do Sul, no Condado de Hutchinson
Kaylor (Pensilvânia) — área não-incorporada no norte do condado de Cambria, Pensilvânia, Estados Unidos

Desambiguações de topônimos